Bosznia-Hercegovina
Oraovac falu Zvornik községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Oraovac falu Donji Lapac községben, Lika-Zengg megyében

 Szerbia
Oraovac falu Prijepolje községben, a Zlatibori körzetben